«Frente a frente» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Frente a frente (1976), álbum de Lucía Méndez.
 Frente a frente (2013), álbum de Carajo.
Canciones
 Frente a frente (1978), canción de Juan Gabriel.
 Frente a frente (1981), composición de Manuel Alejandro:
Frente a frente (versión de Jeanette), interpretada por Jeanette en 1981.
Frente a frente (versión de Enrique Bunbury), interpretada por Bunbury en 2010.

Enlaces externos